Екатерина Шаховская:
 Шаховская, Екатерина Александровна (1777—1846) — русская писательница.
 Шаховская, Екатерина Львовна (1815—1836) — поэтесса, прототип Зинаиды Засекиной из повести И. С. Тургенева «Первая любовь».